Wietrzychowice est le nom de plusieurs localités polonaises :

 Wietrzychowice, gmina de la voïvodie de Petite-Pologne ;
 Wietrzychowice, village de la voïvodie de Petite-Pologne, chef-lieu de cette gmina ;
 Wietrzychowice, village de la voïvodie de Cujavie-Poméranie.